Ukraińska Rada Narodowa (1918)
 Ukraińska Rada Narodowa (1941)
 Ukraińska Rada Narodowa (1947)
 Ukraińska Rada Narodowa (Lwów)
 Ukraińska Rada Narodowa Bukowiny
 Wszechukraińska Rada Narodowa